Avstrijsko-turške vojne je naziv za več vojn med Avstrijo in Turčijo v 16. in 18. stoletju:
 avstrijsko-turška vojna (1527-1528) ali Ogrska kampanja
 prvo obleganje Dunaja (1529)
 avstrijsko-turška vojna (1541-1545)
 avstrijsko-turška vojna (1593-1605)
 avstrijsko-turška vojna (1683-1699)
 avstrijsko-turška vojna (1716-1718)
 avstrijsko-turška vojna (1737-1739)
 avstrijsko-turška vojna (1788–1791)

Vojne Avstrije
Vojne Turčije